Birket Qarun, llac d'Egipte
 Riu Karun riu d'Iran, antic Pasitrigris
 Riu Karun (Chhattisgarh), riu de Chhattisgarh (Índia)
 Karun Chandhok, pilot de curses automobilístiques indi